Игры в группе B на Евро-96 проходили с 9 по 18 июня. В группу вошли Испания, Франция, Болгария и Румыния.

Франция выиграла группу и вышла в четвертьфинал вместе с Испанией, занявшей второе место.

Участники

Итоговая таблица 

Время — британское летнее (UTC+1).

Матчи

Испания — Болгария

Румыния — Франция

Болгария — Румыния

Франция — Испания

Франция — Болгария

Румыния — Испания

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 1996